Пиотро́вский () — фамилия, распространённая в Польше. Происходит от имени Пётр ().

Известные носители 
 Пиотровский, Адриан Иванович (1898—1937) — советский филолог, драматург и литературовед, переводчик, киновед.
 Пиотровский, Антоний (1853—1924) — польский художник и иллюстратор.
 
 Пиотровский, Владимир Феликсович (1876—1965) — учёный-географ, профессор.
 Пиотровский, Владислав Юрьевич (род. 1963) — начальник Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и области (2006—2011).
 Пиотровский, Гжегож (род. 1951) — капитан госбезопасности ПНР, убийца Ежи Попелушко.
 Пиотровский, Зигмунт Антони (1904—1985) — польско-американский психолог.
 Пиотровский, Кшиштоф (более известен как Крис; род. 1981) — польский рэпер.
 Пиотровский, Марчин (более известен как Либер; род. 1981) — польский рэпер.
 Пиотровский, Мечислав (1910—1977) — польский писатель и сценарист, художник-иллюстратор, карикатурист, педагог.
 Пиотровский, Михаил Борисович (род. 1944) — советский и российский востоковед, академик РАН и РАХ, с 1992 года — директор Государственного Эрмитажа.
 Пиотровский, Михал Юлиан (1887—1949) — польский музыковед, музыкальный педагог и критик.
 Пиотровский, Раймунд Генрихович (1922—2009) — филолог, профессор РГПУ им. А. И. Герцена.
 Пиотровский, Тадеуш (род. 1940) — американский историк и социолог польского происхождения.
 Пиотровский, Чеслав (1926—2005) — польский военный инженер, генерал, член WRON в период военного положения.
 Пиотровский, Эдуард Францевич — русский генерал-майор
 Пиотровский, Юзеф Юлианович (1840—1923) — просветитель, основатель первого книжного магазина в Перми.

Составные фамилии 
 Корвин-Пиотровский, Владимир Львович (1891—1966) — русский поэт и прозаик, драматург.

Пиотровская

Другое 
 «Пиотровский» — книжный магазин в Перми, превратившийся в культурно-образовательный центр.

См. также